Са́ммит глав стран Центра́льной А́зии, официальное название Консультати́вная встре́ча глав госуда́рств Центра́льной А́зии (; ; ; ; ; ) — ежегодная встреча в виде саммита глав (обычно президентов) пяти постсоветских республик Центральной (или Средней) Азии — Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

Как правило, саммит проводится в одном из этих пяти государств по очереди. Почётным председателем саммита является первый президент Казахстана — Нурсултан Назарбаев (который участвует не во всех саммитах), а обычное председательство передаётся хозяину саммита.

История

Саммиты

Оценки и мнения

См. также 
 Центральноазиатский союз

Примечания

Ссылки 

Постсоветское пространство
Саммиты
Международные конференции
Внешняя политика Казахстана
Внешняя политика Киргизии
Внешняя политика Таджикистана
Внешняя политика Туркменистана
Внешняя политика Узбекистана